

Astronomia
 7250 Kinoshita – asteroide della fascia principale

Persone
 Aliishia Kinoshita – ex velista giapponese
 Hiroshi Kinoshita – astronomo giapponese
 Isamu Kinoshita – dirigente sportivo ed ex calciatore giapponese
 Keisuke Kinoshita – regista e sceneggiatore giapponese
 Kinoshita Iesada – daimyō giapponese
 Kinoshita Tōkichirō – militare giapponese
 Kinoshita Yoritsugu – daimyō giapponese
 Kōsuke Kinoshita – calciatore giapponese
 Momoka Kinoshita – calciatrice giapponese
 Robert Kinoshita – effettista e scenografo statunitense
 Tōichirō Kinoshita – fisico giapponese

Altro
 Clan Kinoshita – clan del Giappone medievale